Pindorama es un vocablo en lengua tupí y también en lengua guaraní, que significa "tierra buena para plantar". Puede referirse a:
 Nombre dado a Brasil.
 Pindorama, localidad brasileña en el estado de São Paulo.
 Pindorama do Tocantins, localidad brasileña en el estado de Tocantins.
 Melanorivulus pindorama, especie de pez de la familia de los rivúlidos.